Een finse voetbalclub, KPV Kokkola
 De afkorting voor het een boek van de Duitse verlichtingsfilosoof Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft